Underwood peut désigner :

Patronyme

 Blair Underwood (né en 1964), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Carrie Underwood (née en 1983), chanteuse américaine de musique country ;
 Cecilia Underwood (-1873), duchesse d'Inverness ;
 Garth Underwood (1919-2002), herpétologiste britannique ;
 Gilbert Stanley Underwood (1890-1960 ou 1961), architecte américain ;
 Lucien Marcus Underwood (né en 1853), botaniste américain 
 Matthew Underwood (né en 1990), acteur américain ;
 Michael Underwood (1736-1820), médecin anglais ;
 Peter Underwood (1937-2014),  gouverneur de Tasmanie ;
 Ron Underwood (né en 1953), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Rory Underwood (né en 1963), joueur anglais de rugby ;
 Ruth Underwood (née en 1946), percussionniste américaine ;
 Thomas Richard Underwood (1772-1835), aquarelliste et géologue britannique
 Tony Underwood (né en 1969), joueur anglais de rugby à XV.

Pseudonyme 
 Michael Underwood (1916-1992), auteur britannique de roman policier.

Toponyme
 Underwood, localité du Dakota du Nord ;
 Underwood, localité de l'Iowa ;
 Underwood, localité du Minnesota.

Divers
 Underwood, marque de machines à écrire.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis